Вулиця 15 квітня (Тернопіль)

Див. також